1906 é o primeiro filme live-action da Pixar, e será co-produzido com os estúdios Warner Bros e Walt Disney Pictures. O filme será dirigido por Brad Bird, diretor de Ratatouille.

1906 contará a história de um estudante de faculdade que começa a investigar o assassinato de seu pai, descobrindo uma teia de traições que deixou a cidade vulnerável ao tipo de fogo que se espalha quando o Grande Terremoto de 1906 atinge São Francisco.

O roteiro está sendo escrito por Bird ao lado de John Logan. Paula Weinstein será a produtora, enquanto a produção executiva ficará a cargo de John Walker.

Ligações externas 
 

Filmes épicos
Filmes dos Estados Unidos de 2012
Filmes em língua inglesa da década de 2000
Filmes da Walt Disney Pictures
Filmes da Warner Bros.